Teofiliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Teofiliwka (Berschad), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Berschad
 Teofiliwka (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil